Der Liechtensteiner Pokalwettbewerb ist ein jährlich seit 1945 durch den Liechtensteiner Fussballverband (LFV) ausgetragener Fussball-Wettbewerb. Der Cupsieger startet seit 1992 in der Qualifikation zum Europapokal (bis 1998 Europapokal der Pokalsieger, 1999 bis 2008 UEFA-Pokal, 2009 bis 2020 UEFA Europa League, ab 2021 UEFA Europa Conference League). Da die Liechtensteiner Vereine am Punktspielbetrieb des schweizerischen Fussballverbandes teilnehmen, ist der Pokal der einzige Fussballwettbewerb innerhalb Liechtensteins.

Der Liechtensteiner Fussballverband besteht nur aus sieben Vereinen, die aktuell 16 teilnehmenden Teams ergeben sich daraus, dass zum Teil zweite und dritte Mannschaften mit am Wettbewerb teilnehmen. Rekordsieger mit 48 erfolgreichen Abschlüssen bei 61 Teilnahmen am Finalspiel ist der FC Vaduz (Stand 2022). Mit dem Finaleinzug des FC Triesenberg in der Saison 2014/15 ist Liechtenstein das einzige Land Europas, in welchem jeder Verein mindestens einmal im Pokalfinale stand.

In den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 wurde der Wettbewerb aufgrund der COVID-19-Pandemie nach dem ersten Halbfinalspiel bzw. nach der 2. Vorrunde abgebrochen. Ein Sieger wurde jeweils nicht ermittelt. Der Rekordpokalsieger FC Vaduz wurde nach beiden Abbrüchen vom LFV zum Teilnehmer an der Qualifikation zum Europapokal gemeldet.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger und Finalisten

Weblinks 
 lfv.li: Aktiv-Cup auf der Website des LFV
 weltfussball.de: Liechtenstein – FL 1 Cup – Siegerliste
 rsssf.com: Liechtenstein – List of Cup Finals (englisch)